Николай Барбот де Марни:
 Барбот де Марни, Николай Николаевич (1863—1895) — русский горный инженер, изучал геологию Кавказа.
 Барбот де Марни, Николай Павлович (1829—1877) — русский горный инженер, профессор.